Wojownicy – osoby zajmująca się walką

Tytuły dzieł
 Wojownicy – cykl powieści fantastycznych
 Wojownicy – film z 2002 roku
 Wojownicy – film z 1999 roku
 Wojownicy – film z 1994 roku
 Wojownicy – film z 1979 roku

Zobacz też 
 Wojownik – strona ujednoznaczniająca